Termenul metalurgie se poate referi la:

Metalurgie (industrie) – metalurgia ca ramură a industriei;
Metalurgie (știință) – metalurgia ca știință.
Metalurgica, companie specializată pe producția de utilaje pentru metalurgie

Dezambiguizare